Правопонима́ние — определённое представление о существе права.

На вопрос: «Что есть право?» разные теоретики права отвечали по-разному.
 Цельс — право есть искусство добра и справедливости;
 Рудольф фон Иеринг — право есть защищённый государством интерес, право — ничто без государственной власти;
 Иммануил Кант — юристы до сих пор ищут своё определение права.

Теория естественного права

Представители 
Сократ, Аристотель, Г.Гроций, Дж. Локк, Вольтер, Монтескье, Жан-Жак Руссо, А. Н. Радищев

Суть теории 

Главное — это духовное, идейное, нравственное начало. Приоритет над нормативным и реальным началами. Право — это возведённая в закон справедливость, в рамках данной доктрины разделяется право и закон, так как закон может быть не правовым. Право возникает естественным путём, появляется раньше государства, а нормы права лишь воплощают эти идеи. Само право даровано Богом или природой, поэтому государство должно уважать и соблюдать естественные права и свободы человека (право на жизнь, имя, собственность, создание семьи и др.).
После Второй мировой войны идёт процесс возрождения естественного права.

Историческая школа права

Представители 
Г.Гуго, Савиньи, Пухта

Суть теории 

Право — это историческое явление, которое, как и язык, не устанавливается договором, не вводится по чьему-либо указанию, а возникает и развивается постепенно. Законодатель должен максимально выражать «общее убеждение нации». Право основано на общих интересах, солидарности (многопартийность в парламенте), создание норм международного права — нормы договора (фиксированное согласие) или обычай (молчаливое согласие). Творец права — не законодатель, а народ; Народ-правотворец → основной источник права — обычай.
Негативное отношение к кодификации права. Такая кодификация вредна, так как законодатель может исказить волю народа.

Психологическая теория права

Представители 
, Л. Кнапп, Г. Тард, Л.И. Петражицкий,  З.Фрейд

Суть теории 

Психика людей — это фактор, определяющий развитие общества, в том числе и право. Делится на два вида права — позитивное право и право каждой личности. Понятие и сущность права выводятся не из деятельности законодателя, а прежде всего из психологических закономерностей — правовых эмоций людей, которые носят императивно-атрибутивный характер. Правосознание состоит из правовой идеологии и правовой психологии. Роль правосознания и правовой культуры чрезвычайно важна.

Социологическая школа права

Представители 
Ойген Эрлих, С. А. Муромцев , Роско Паунд, , Р. Иеринг

Суть теории 

Право — это не то, что задумано, и не то, что записано, а то, что получилось в действительности. Право воплощается не в естественных правах и законах, а в реализации законов. Если закон находится в области должного, то право — в сфере сущего. Есть право в текстах («мёртвое право») и есть право поведения субъектов правоотношений («живое право»). Формулируют такое «живое» право прежде всего судьи в процессе юрисдикционной деятельности (Паунд: «Право — то, что решил судья»). Источник познания права — это непосредственное наблюдение жизни, поступков; изучение обычаев и документов (договоры, завещания, сделки).

Позитивная теория

Представители 
, Т. Гоббс, Г. Ф. Шершеневич, Дж. Остин.

Суть теории 

Эта теория возникла в значительной степени как оппозиционная «естественному праву». Право — это принуждение, приказ, исходящий от государства.
Право возникает с государством, не будет государства — не будет права. Кто нарушает нормы позитивного права —претерпевает санкции (кара, наказание).

Нормативизм (неопозитивизм)

Представители 
Р. Штаммлер , П. И. Новгородцев, Г. Кельзен

Суть теории 

Право исходит только от государства — право немыслимо без государства, как и государство без права. Исходным является представление о праве как о системе (пирамиде) норм, где на самом верху находится «основная норма», принятая законодателем, и где каждая низшая норма черпает свою законность в норме большей юридической силы. Правовые нормы носят иерархичный характер, в основании находятся индивидуальные акты. По Кельзену, право — это сфера должного, а не сущего. Оно, таким образом, не имеет обоснования вне сферы норм долженствования и его сила зависит от логичности и стройности системы юридических правил поведения. Право следует изучать в «чистом виде», наука должна описывать свой объект таким, какой он есть, а не предписывать, каким он должен быть.

Материалистическая теория права

Представители 
Маркс, Энгельс, Ленин

Суть теории 

Право понимается как возведенная в закон воля господствующего класса, то есть как классовое явление. Содержание выраженной в праве классовой воли в конечном счете определяется характером производственных отношений, носителями которых выступают классы собственников, держащие в своих руках государственную власть. Право представляет собой такое социальное явление, в котором классовая воля получает государственно-нормативное выражение. Право — это нормы, устанавливаемые и охраняемые государством.

Интегративная теория

Представители 
А. С. Ященко, Б. А. Кистяковский, Р. З. Лившиц, В. В. Лазарев, В. Г. Графский, Р. А. Ромашов, В. П. Казимирчук, В. Н. Кудрявцев, В. В. Ершов.

Суть теории 

Право — совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношении друг с другом. Интегративная юриспруденция родилась из естественно-правовой и социологической, создаёт синтетическую теорию права. Основной признак права — нормативность (в чем и заключается его единство с моралью и религией).

Либертарная теория В. С. Нерсесянца 
В юридическо-либертарной классификации правопониманий различают два диаметрально противоположных подхода к определению права через юридическое (лат. ius — право) и легистское (лат. lex — закон) правопонимание.

Легистское правопонимание. Согласно данному подходу право представляет собой продукт деятельности государства, устанавливаемый государственной властью и охраняемый силой государственного принуждения. В этом случае право и закон — суть одно и то же. С этой точки зрения, властная принудительность является единственной отличительной особенностью права. Показательным в данном является высказывание Гоббса Т. —  «Правовая сила закона состоит только в том, что он является приказанием суверена».
Подобные представления в XIX веке развивали Дж. Остин, , Г. Ф. Шершеневич и др.

С легистской точки зрения, определение права можно сформулировать следующим образом: Право — это система формально-определённых, установленных либо санкционированных государством общеобязательных правил поведения (норм права), регулирующих общественные отношения, обеспечиваемых возможностью государственного принуждения.

Юридическое правопонимание. Для юридического типа правопонимания характерна та или иная версия различия права и закона. При этом под правом имеется в виду нечто объективное, не зависящее от воли, усмотрения или произвола законоустанавливающей власти, то есть определенное, отличное от других социальное явление.

В рамках юридического правопонимания среди прочих существуют:

 Естественно-правовой подход.
 С точки зрения естественно-правового подхода, право — это право, извне преданное человеку и приоритетное к человеческим установлениям.
 
 Либертарно-юридический подход, разработанный Нерсесянцем В. С.

 Согласно данному подходу под правом понимается нормативное выражение принципа формального равенства, под которым, в свою очередь, подразумевается единство трех компонентов:
 равной для всех нормы и меры
 свободы
 справедливости

Институциональная теория В. А. Четвернина 
Согласно ответу на ключевой вопрос правовой философии («что есть право?») выделяется два основных типа правопонимания:
 потестарный (от  — сила, мощь)
 либертарный (от  — свобода).

Согласно первому из них правом являются принудительные нормы, которые устанавливаются социальными субъектами, имеющими возможность обеспечить их выполнение. Именно принудительность этих норм, а не их особое содержание или форма выражения является конституирующим признаком права.

Согласно второму типу правопонимания право обладает самостоятельной сущностью. Соответственно, о социальной норме (например, законе) можно сказать, что данная норма является правовой или неправовой в зависимости от её соответствия принципам права. В естественно-правовых учениях неправовыми являются те нормы, которые противоречат имманентным нравственным законам природы. В российской либертарно-юридической школе (В. С. Нерсесянц, В. А. Четвернин) неправовыми принято считать те нормы, которые нарушают принцип формального равенства — равенства всех людей в правоспособности и правосубъектности.

В. А. Четвернин считает свой подход институциональным (социологическим) либертаризмом, тогда как теории В. С. Нерсесянца он приписывает догматический либертаризм.

Коммуникативная теория права А. В. Полякова 

Право — это коммуникация (правоотношения — правонарушение — судопроизводство). Сущность определяют эйдосы (образы, идеи) — у каждого субъекта свой образ права, «там где общество, там и право». Есть право не в юридическом смысле: детское право (не брать чужого), право охотников, картёжное право и т. д.

Литература 
 Лейст О. Э. Сущность права: Проблемы теории и философии права/ МГУ им. М. В. Ломоносова. — М.: Зерцало-М, 2002. — 279 с.
 Нерсесянц В. С., Общая теория права и государства. М.: Норма, 2002. ISBN 5-89123-381-9
 Четвернин В. А. Проблемы теории права и государства. Краткий курс лекций. М., 2007 г.
 Синха С. П. (Surya Prakash Sinha) Юриспруденция. Философия права. Краткий курс / Пер.с англ.— М.: Издательский центр «Академия», 1996.— 304 с.
 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2005. — 541 с.
 Поляков А. В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход: Курс лекций /А. В. Поляков; Ассоциация юридический центр; Кафедра теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета. − 2-е изд., учеб. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. — 845 с.
 Современные проблемы правопонимания : Обсуждение монографии А. В. Полякова: «Общая теория права: Курс лекций» (СПб.: Юридический центр Пресс, 2001)
 Алексеев С. С., Архипов С. И. Теория государства и права. 1998

Примечания 

Теория государства и права